Heiligenfeld steht für:

 Heiligenfeld Kliniken in Bayern
 Kloster Heiligenfeld, deutscher Name für Kloster Svaté Pole, Okres Hradec Králové, Tschechien
 Heiligenfeld, deutscher Name von Svaté Pole, Ortsteil von Horažďovice, Okres Klatovy, Tschechien
 einen Ortsteil und Industriegebiet der Stadt Horb am Neckar

Siehe auch:
 Heiligenfelde
 Heiligfeld